Сан Паскуал има више значења:

 Сан Паскуал (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Паскуал, Ранчо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Паскуал (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Паскуал, Јостиро (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Паскуал (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Паскуал (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Паскуал (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Паскуал (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Паскуал (Окитоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Паскуал (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Паскуал (Тепетонго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Паскуал, Ел Верхел (Тлалтенанго де Санчез Роман), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику